Jatra, auch Yatra, sanskrit , yātrā (jātra), „Prozession“, „Pilgerzug“, aus der Wurzel yā, „gehen“, bezeichnet in Südasien eine öffentliche religiöse Festveranstaltung mit einer Prozession oder ein bei dieser und anderer Gelegenheit im Freien aufgeführtes, unterhaltendes oder rituelles Tanztheater.

 Dol Yatra, in Bengalen anderer Name für das Frühlingsfest Holi
 Changu Narayan Jatra, Jahresfest für Changu Narayan in Bhaktapur im Nepal
 Indra Jatra, einwöchiges Jahresfest in Kathmandu, bei dem das Tanztheater Mahakali pyakhan aufgeführt wird
 Jatra (Bengalen), Tanztheater in Bengalen
 Patua Jatra, Pilgerfest in Orissa, bei dem das Tanztheater Chhau aufgeführt wird
 Ratha Yatra, hinduistisches Wagenfest in vielen Orten für den Gott Jagannath
 Siri jatre, Besessenheitsritual von Frauen im Südwesten Karnatakas
 Tirtha-yatra, Pilgerreise zu heiligen Orten, die mit Wasser verbunden sind (Tirthas)

Yatra ist der Familienname folgender Personen:

 Sebastián Yatra (* 1994), kolumbianischer Sänger und Songwriter